Piers est un nom propre.

Patronyme 

 John Piers (1522 ou 1523 – 1594), ecclésiastique anglican anglais.
 Philippe Piers de Raveschoot (1913-1999), artiste peintre belge.

Prénom 
Piers est une variante anglaise du prénom Pierre.
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Bâtiments 
 Morey's Piers, parc d'attractions situé à Wildwood, dans le New Jersey, aux États-Unis.
 Piers Court, maison de campagne anglaise située à Stinchcombe dans le Gloucestershire.